Wahlkreis 24 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 24
 Landtagswahlkreis 24
 Reichstagswahlkreis 24